Hackteria est une  et un collectif d’art biologique open source lancée en .

Historique 
La plateforme est lancée en  par Andy Gracie, Marc Dusseiller et Yashas Shetty, après l’Interactivos?09 Garage Science au Medialab Prado de Madrid. Le but du projet est de développer une plateforme de ressources web basée sur un wiki pour les personnes intéressées dans l'art biologique ou des développements de projets qui impliquent le bioart, les logiciels open source et le matériel libre, la biologie participative, et la science et l'expérimentation électronique. 

Les concept de Hackteria figurent dans le livre  de Joshua M. Pearce.  (SciDev) explique que Hackteria tente de changer la façon dont le développement est réalisé avec le Do it yourself. Wired a mis en avant un projet inspiré des précédents prototypes de Hackteria sur les laboratoires mobiles pour créer la boîte à outils Darwin: le laboratoire portable de biologie, développé à présent sous le nom de Bento Lab. En Inde, Hackteria est connu pour la science et la création artistique.

Voir aussi 

 Biologie à faire soi-même
 Biohacking

Références

Liens externes 

 

Logiciel libre
Wiki
Hacker
Biotechnologie
Bio-informatique
Sciences citoyennes